Marcel Blanc peut désigner : 

 Marcel Blanc (1920-), un joueur français de rugby à XV et rugby à XIII ;
 Marcel Blanc (1935-), une personnalité politique suisse.